

Patronyme 

 Martin Bergasse, teinturier
 Arnaud Bergasse (1570-1622), propriétaire, consul en 1616, capitaine de la compagnie de Tarascon-sur-Ariège
 Jean Bergasse (1612-1666), propriétaire, consul et syndic en 1643
 François Bergasse (1674-1749)
 Joachim Bergasse (1707-1771)
 Henry Bergasse (1747-1812), négociant en vins, conseiller municipal de Marseille en 1789
 Henry Bergasse (1783-1867)
 Henry Bergasse (1821-1901), négociant, armateur, homme d'affaires
 Marthe Bergasse (1866-1937), épouse Jacques Monroe (1862-1934), général de division, grand officier de la Légion d'honneur, dont postérité
 Alexandre Bergasse (1830-1918), avocat
 Paul Bergasse (1861-1938), bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille
 Henry Bergasse (1894-1977), homme politique français
 Nicolas Bergasse (1750-1832), homme politique, avocat
 Paul Joseph Bergasse (1801-1852), épouse Sidonie Aubert du Petit-Thouars (1811), fille d'Abel Ferdinand Aubert du Petit-Thouars, ancien capitaine de cavalerie, sous-préfet de Chinon, député d'Indre-et-Loire, chevalier de la Légion d'honneur
 Abel Bergasse du Petit-Thouars (1832-1890), amiral, commandeur de la Légion d'honneur
 Alexandre Bergasse (1754-1820), négociant et banquier lyonnais
 Jacques Bergasse (1617-1679)
 Mathieu Bergasse, né vers 1646, épouse Isabeau de Tuja
 Jacques Bergasse (1677-1748), épouse Jeanne de Lanes de Laziroule
 François Bergasse de Laziroule (1717-1770) épouse Jeanne Pages
 Georges Bergasse de Laziroule (1763-1827), homme politique, officier.

Patronyme français